Starkowo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Starkowo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Starkowo, un village du powiat de Bytów ;
 Starkowo, un village du powiat de Słupsk.